Норблен — французская фамилия. Известные носители:

 Норблен, Жан Пьер (, 1740 или 1745 — 1830) — французский художник, работавший в Польше; отец художника Себастьена Луи Гийома Норблена, виолончелиста Луи Пьера Мартена Норблена, польского бронзовщика Александра Яна Константы Норблина. 
 Норблен, Луи Пьер Мартен (; 1781 — 1854) — французский виолончелист; сын художника Жана Пьера Норблена, единокровный брат Себастьяна Норблена.